Recologne puede referirse a:
 Recologne , comuna francesa de Doubs.
 Recologne, comuna francesa de Alto Saona.
 Recologne-lès-Rioz, comuna francesa de Alto Saona.